Cette page présente les multiples créations techniques de l'univers de Nausicaä de la Vallée du Vent.

B 

Barge Ces engins sont utilisés par les peuples des états de la périphérie ; employés avec leurs gunships, ils peuvent emporter des marchandises et du matériel, voir quelques troupes. Ce ne sont pas des engins autonomes et ils sont obligés d'être remorqués par les gunships.

C 

 Céramique La céramique est un alliage métallique à haute résistance communément employé à l'époque de Nausicaä, notamment utilisé dans la conception de blindages et la fabrication d'armes. L'âge du manga est d'ailleurs parfois appelé « Âge de la Céramique ». Les connaissances pour fabriquer ce métal, communément employé avant les sept jours de feu, ont été perdues, et pour fabriquer des armes en céramique, il faut acheter du métal de récupération. Une des sources de céramique est la ville de Sem (ou Semo), une cité minière qui exploite la carcasse d'un ancien vaisseau stellaire en céramique.

 Corbeau  Ces vaisseaux militaires tolmèques sont des vaisseaux de transport (de troupes comme de matériel) imposants et disposant d'une grande puissance de feu mais lents, peu maniables et assez fragiles. Ces vaisseaux comprennent également des écuries pour les oiseaux-chevaux des chevaliers transportés.

 Corvette  Ces vaisseaux militaires tolmèques sont les vaisseaux dans lesquels les officiers supérieurs (ainsi que la princesse Kushana) mènent les troupes. Il s'agit de vaisseaux de taille moyenne relativement maniables et pourvus de plusieurs postes de tir, ce qui peut en faire des ennemis redoutables s'ils sont bien utilisés. Selon Kurotowa une dizaine de ces appareils pourrait mettre en pièce la flotte de croiseurs dorks que les hommes de Kushana croisent lors de leur voyage sur le front pour rallier le gros de leurs forces de la 3 armée tolmèque.

 Corvette royale  ces vaisseaux du même gabarit que les corbeaux servent aux déplacements de l'empereur et des princes impériaux Tolmèques. Ce qui comprend le fait de mener les troupes au combat… . Enfin, l'emblème du régime tolmèque, le serpent bicéphale, est présent sur les trains d'atterrissages de ces vaisseaux.

 Croiseur ce sont d'imposants vaisseaux Dorks faits principalement en bois et ressemblants vaguement à des navires. Pour voler, ils utilisent à la fois un système de lévitation semblable à celui des jarres volantes et des réacteurs disposés sur les différents bras du vaisseau. Plus gros que les Corbeaux tolmèques, ils peuvent accueillir plus d'armement mais sont moins maniables encore que les Corbeaux, ils sont particulièrement vulnérables face à des engins plus rapides comme les gunships. Ces appareils composent le gros de la flotte aérienne des dorks, mais leurs formes divergent en fonction de leur appartenance: certains croiseurs appartiennent à l'Assemblée des Bonzes dirigeant l'empire et embarquent essentiellement des moines-soldats alors que d'autres sont des appareils indépendants appartenant à un des clans composant l'empire et servent a transporter aussi bien les combattants que les civils.

G 

Gunship Ces vaisseaux sont vraisemblablement faits pour le combat mais du fait de leur faible capacité d'embarquement, ils servent aussi pour le transport de marchandises via une barge remorquée par un câble. Les gunships sont principalement des vaisseaux de la périphérie  Ils sont bien armés et sont ainsi considérés comme de véritables chasseurs : malgré leur petite taille, ce sont les vaisseaux les plus redoutables au combat.Le gunship de la Vallée du Vent, moteur en régime maximum, atteint les 300 ligues (soit environ 555 km/h). Il possède deux places, soit un poste avant (pilotage) et un poste arrière pour le copilote (qui peut fournir un travail d'aide pour la gestion du moteur mais n'a aucune commande sur la direction). Les images du manga et du film d'animation laissent voir à l'avant deux canons à obus lourds ainsi que deux autres, plus petits, pour des tirs plus rapides et nombreux ; dans le film, le gunship tire également un obus éclaireur. On peut voir dans le manga que le gunship n'était pas un appareil unique, plusieurs carcasses d'appareils similaires se trouvant dans les fondations du château de la Vallée du Vent.

J 
 Jarre volante Les jarres volantes sont de petits vaisseaux dorks qui, comme leur nom l'indique ressemblent à de grosses jarres et volent grâce à un mécanisme leur permettant de léviter. Elles peuvent tout de même emporter plusieurs membres d'équipage et contiennent au moins deux étages, celui du haut étant ouvert.

K 
 Kets  Ces vaisseaux tolmèques sont des bombardiers légers. On n'en voit que trois dans l'histoire: deux appareils attaquant un village dork qui sont abattus par la corvette de Kushana et un appareil utilisé par le général commandant la forteresse de Sapata qui est réquisitionné par Kushana pour transporter ses hommes vers une base aérienne tolmèque afin de s'emparer de Corbeaux pour rapatrier la garnison de Sapata.

M 

Masque respiratoire  Ce sont des masques filtrants utilisés principalement par les personnes qui s'aventurent aux alentours de la Mer de la décomposition ; ils permettent aux humains, tout comme aux animaux qui peuvent également en être équipé, de ne pas respirer les miasmes et spores toxiques qui détruiraient leurs poumons. Ces masques ont plusieurs formes selon leur origine, et les vaisseaux militaires ont souvent une réserve de masques légers pour leurs occupants. Il est également possible de brancher ces masques a des bouteilles d'oxygènes lorsqu'un simple masque est inefficace, ce qui est arrivé avec les spores diffusées par le fongus géant créé par les Dorks. Certains masques ne couvrent que la bouche et le nez de leur utilisateur, mais des versions plus complètes recouvrant toute la tête et dotées de verres au niveau des yeux existent. Les masques les plus basiques permettent seulement de respirer, alors que les masques plus élaborés permettent à leur utilisateur de boire.

Moteur  Les moteurs sont des machines datant de plusieurs siècles, vraisemblablement de l'époque antérieure aux Sept jours de feu, que tous les peuples emploient pour mettre en mouvement leurs vaisseaux volants, des plus petits aux plus grands. La source d'énergie de ces moteurs, qui doivent être entretenus avec soin pour rester utilisable, est inconnue, aucun carburant n'étant évoqué dans le manga. Si l'entretien des moteurs est encore connu, tout comme la construction d'engins les employant, les connaissances permettant de créer ces moteurs ont depuis longtemps été perdues, ce qui fait des moteurs des carcasses d’appareils des denrées rares. C'est également grâce à la découverte de ces antiques moteurs dans la carcasse d'un ancien vaisseau stellaire que la cité de Pejite assurait sa prospérité.

Mœve Ce sont des « ailes volantes », qui ressemblent vaguement à un cerf-volant. Ils bénéficient d'un système de propulsion à moteur, mais se servent aussi du vent pour planer ou effectuer des mouvements complexes. Bien que seul deux d'entre eux, dont celui de Nausicaä, apparaissent dans l'histoire, de tels vaisseaux sont communs dans la périphérie, du moins les gens de la Vallée du Vent l'affirment, mais semblent être inconnus ailleurs. Des images évoquant le grand raz de marée qui engloutit le royaume d'Eftar laissent a penser que les mœves existaient déjà trois siècles plus tôt et étaient utilisés pour la guerre en étant équipés d'une mitrailleuse. Les mœves sont les plus petits vaisseaux du monde de Nausicaä. Dans le manga, Nausicaä pense : « Le gunship fend l'air sur son passage, mais le mœve permet de voler sur le vent même ».« Mœve » est une orthographe de "Möwe" qui veut dire « mouette » en allemand.

V 
 Vaisseau interstellaire  Sur le territoire de la cité de Semo (ou Sem), il y a un ancien vaisseau interstellaire. Durant l'ère industrielle, il servit à atteindre les étoiles mais, au temps de l'histoire, ce fait a été oublié et ce vaisseau est devenu une mine de céramique, matériau à haute résistance.

Notes et références

Notes et références

Notes

Références 

Nausicaä de la Vallée du Vent
Technologie de fiction